Шайма:
 Шайма — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Шайма — посёлок в Череповецком районе Вологодской области.
 Шайма — деревня в Шекснинском районе Вологодской области, Железнодорожное сельское поселение.
 Шайма — деревня в Шекснинском районе Вологодской области, Угольское сельское поселение.
 Шайма — река, приток Ветлуги.